Coppa UEFA 2007-2008 – torneo di calcio maschile
 Coppa UEFA 2007-2008 – fase a eliminazione diretta del torneo
 Coppa UEFA 2007-2008 – torneo di calcio a 5 maschile